Vovray steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Chanay im Département Ain, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Chaumont im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Collonges-sous-Salève im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Serrières-en-Chautagne im Département Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Vouvray (Begriffsklärung)